

Стоун-Лейк — місто, штат Вісконсин
 Стоун-Лейк — переписна місцевість, штат Вісконсин